Durchlassrichtung wird verwendet bei

 elektronischen Bauelementen wie der Diode und bezeichnet die mögliche elektrische Stromrichtung
 dem Anlagenbau, um die Flussrichtung von Flüssigkeiten oder Gasen durch Armaturen auszudrücken